Been (ledemaat), een bepaald lichaamsdeel.
Poot (theater), gordijnen als onderdeel van het toneel in een theater.
Zaaien, het inzaaien van gewaszaden.
Korte Poten en Lange Poten, straten in Den Haag

Zie ook
Poot